Lithobius — род губоногих многоножек из семейства Lithobiidae.

Внешний вид и строение 
Большинство видов Lithobius являются типичными представителями семейства Lithobiidae. Длина их тела 2—5 см, окраска коричневая. Тело взрослой особи состоит из 18 сегментов и имеет 15 пар ног. Особые характеристики включают рассеянные отверстия коксальных желез последней пары ног.

Места обитания и образ жизни 
Lithobius встречаются под камнями или корой, в почве и перегное. Некоторые из них распространены в садах. Lithobius forficatus — наиболее распространенный вид многоножек в Европе. Как и другие многоножки, они активны ночью. Питаются насекомыми и другими маленькими беспозвоночными. Яйца откладывают в почве по одному. Могут жить более 3 лет.

Таксономия 
Род Lithobius был описан в 1814 году Уильямом Элфордом Личем в статье, опубликованной в Эдинбургской энциклопедии Дейвида Брюстера. Название происходит от двух греческих корней, λίθος (литос, «камень») и βίος (био-, «жизнь»). Лич не выделил типовой вид рода, и он не был выбран до тех пор, пока Пьер Андре Латрейль не выбрал  (теперь Lithobius forficatus). Lithobius — род, в честь которого назвали семейство Lithobiidae.

Lithobius является одним из примерно 100 родов или подродов в подсемействе Lithobiinae. Он содержит более 500 видов со множеством подвидов. Классификация видов внутри рода также является предметом обсуждения. Некоторые авторы делят род на подроды Eulithobius, Lithobius, Monotarsobius, Neolithobius, Pleurolithobius, Pseudolithobius, Sigibius, Thracolithobius и Troglolithobius.

В род Lithobius включают следующие виды:
 Lithobius acherontis Verhoeff, 1900
 Lithobius acipayamus Chamberlin, 1952
 Lithobius adherens Chamberlin, 1952
 Lithobius aidonensis Verhoeff, 1943
 Lithobius allotiphlus (Silvestri, 1908)
 Lithobius alpicosiensis Latzel, 1887
 Lithobius alpinus Koch, 1862 non Matic & Darabantu, 1971
 Lithobius altus Matic & Darabantu, 1971
 Lithobius ameles Chamberlin, 1952
 Lithobius angolianus Chamberlin, 1952
 Lithobius anisanus Verhoeff, 1937
 Lithobius ankarensis Verhoeff, 1944
 Lithobius anodus Latzel, 1880
 Lithobius antipai Matic, 1969
 Lithobius aostanus Verhoeff, 1934
 Lithobius apfelbecki Verhoeff, 1900
 Lithobius ardesiacus Fedrizzi, 1877
 Lithobius argaeensis Attems, 1905
 Lithobius argus Newport, 1844
 Lithobius armatus Selivanov, 1878
 Lithobius asper Muralevitch, 1926
 Lithobius athesinus Verhoeff, 1937
 Lithobius atticus Verhoeff, 1901
 Lithobius audax Meinert, 1872
 Lithobius bartsiokasi Matic & Stavropoulos, 1990
 Lithobius bebekensis (Verhoeff, 1944)
 Lithobius berkeleyensis Verhoeff, 1937
 Lithobius beroni Negrea, 1965
 Lithobius biarmatus Matic, 1970
 Lithobius bicolor Tömösvary, 1879
 Lithobius bicuspidatus (Matic, 1957)
 Lithobius bifidus Matic, 1973
 Lithobius binaghii Manfredi, 1937
 Lithobius biporus Silvestri, 1894
 Lithobius boettgeri Verhoeff, 1925
 Lithobius bolognai Zapparoli, 1991
 Lithobius bonensis Meinert, 1872
 Lithobius bosporanus (Verhoeff, 1941)
 Lithobius brachycephalus Fanzago, 1880
 Lithobius brevicornis Daday, 1889
 Lithobius buakheriacus Zapparoli, 1985
 Lithobius bulgaricus (Verhoeff, 1925)
 Lithobius bullatus Eason, 1993
 Lithobius burzenlandicus (Verhoeff, 1931)
 Lithobius buxtoni Brölemann, 1924
 Lithobius calabrensis Fedrizzi, 1878
 Lithobius calamatanus (Verhoeff, 1899)
 Lithobius canariensis Eason, 1992
 Lithobius cantabrigensis Meinert
 Lithobius capreae Verhoeff, 1943
 Lithobius carmenae Matic, 1968
 Lithobius cassinensis Verhoeff, 1925
 Lithobius castaneus Newport, 1844
 Lithobius cavernicola Fanzago, 1877
 Lithobius cerberulus Verhoeff, 1941
 Lithobius cerii Verhoeff, 1937
 Lithobius chalusensis Matic, 1969
 Lithobius chikerensis Verhoeff, 1936
 Lithobius cinnamomenus Koch, 1862
 Lithobius clarki Eason, 1975
 Lithobius communis Koch, 1844
 Lithobius consimilis Eason, 1992
 Lithobius corcyraeus Verhoeff, 1899
 Lithobius coriaceus Koch, 1862
 Lithobius corrigendus Dobroruka, 1988
 Lithobius crassipes Koch, 1862
 Lithobius creticus Dobroruka, 1977
 Lithobius crissolensis Verhoeff
 Lithobius croaticus Matic & Teodoreanu, 1967
 Lithobius cryptobius Silvestri, 1897
 Lithobius curtipes Koch, 1847
 Lithobius curtirostris Eisen & Stuxberg, 1868
 Lithobius dacicus (Matic, 1959)
 Lithobius dadayi Tömösvary, 1880
 Lithobius dahlii Verhoeff, 1925
 Lithobius dalmaticus Latzel, 1880
 Lithobius degerboelae Eason, 1981 or 1986
 Lithobius demavendicus Matic, 1969
 Lithobius depressus Fanzago, 1880
 Lithobius diana Verhoeff, 1901
 Lithobius dieuzeidei Brölemann, 1931
 Lithobius discolor Verhoeff, 1937
 Lithobius doderoi Silvestri, 1908
 Lithobius dolinophilus Verhoeff, 1937
 Lithobius dollfusi Verhoeff, 1931
 Lithobius domogledicus (Matic, 1961)
 Lithobius doriae Pocock, 1890
 Lithobius drescoi Demange, 1958
 Lithobius dudichi Loksa, 1947
 Lithobius easoni Matic, 1969
 Lithobius elbanus Verhoeff, 1931
 Lithobius elbursensis Matic, 1969
 Lithobius electrinus (Verhoeff, 1937)
 Lithobius electron Verhoeff, 1928
 Lithobius electus Silvestri, 1935
 Lithobius elegans Selivanov, 1931
 Lithobius enghofi Eason, 1986
 Lithobius ercijasius Verhoeff, 1943
 Lithobius erdschiasius Verhoeff, 1943
 Lithobius errantus Chamberlin, 1952
 Lithobius erythrocephalus C.L.Koch, 1847
 Lithobius eucuemis Stuxberg
 Lithobius evae Dobroruka, 1958
 Lithobius evasus (Chamberlin, 1952)
 Lithobius excellens Silvestri, 1894
 Lithobius exiguus Meinert, 1886
 Lithobius eximius Meinert, 1872
 Lithobius falteronensis Manfredi, 1936
 Lithobius fangensis Eason, 1986
 Lithobius fanzagoi Fedrizzi, 1877
 Lithobius feae
 Lithobius femorosulcatus Eason, 1986
 Lithobius festivus Koch, 1862
 Lithobius finitimus Fanzago, 1878
 Lithobius flavus Meinert, 1872
 Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)
 Lithobius fossor Koch, 1862
 Lithobius franzi Attems, 1949
 Lithobius galatheae Meinert, 1886
 Lithobius geyeri Verhoeff, 1935
 Lithobius glabratus Koch, 1847
 Lithobius glacialis Verhoeff, 1937
 Lithobius gracilipes Meinert, 1872
 Lithobius gracilis Meinert, 1872
 Lithobius grandiporosus Verhoeff, 1937
 Lithobius granulatus Koch, 1862
 Lithobius gridellii Manfredi, 1955
 Lithobius grossidens Meinert, 1872
 Lithobius grossipes Koch, 1847
 Lithobius haarlovi Eason, 1986
 Lithobius hardwickei Newport, 1844
 Lithobius hatayensis Verhoeff, 1943
 Lithobius helvolus Attems, 1951
 Lithobius herzegowinensis Verhoeff, 1900
 Lithobius hispanicus Meinert, 1872
 Lithobius hopanus (Chamberlin, 1952)
 Lithobius hortensis Koch, 1862
 Lithobius hummelii Verhoeff, 1933
 Lithobius ilgazensis Matic, 1983
 Lithobius immutabilis Koch, 1862
 Lithobius imperialis Meinert, 1872
 Lithobius inaequidens Fedrizzi, 1877
 Lithobius incertus Matic, 1966
 Lithobius indicus Eason, 1981
 Lithobius inexpectatus Matic, 1962
 Lithobius infossus Silvestri, 1894
 Lithobius inopinatus Matic, 1970
 Lithobius inquirendus Attems, 1951
 Lithobius insignis Meinert, 1872
 Lithobius ionicus (Silvestri, 1896)
 Lithobius iranicus Attems, 1951
 Lithobius italicus Matic, 1957
 Lithobius javanicus Pocock, 1894
 Lithobius kansuanus Verhoeff, 1933
 Lithobius karamani Verhoeff, 1937
 Lithobius kastamouensis Matic, 1983
 Lithobius koenigi Verhoeff, 1891
 Lithobius koreanus Verhoeff, 1938
 Lithobius kosswigi Chamberlin, 1952
 Lithobius kurdistanus Verhoeff, 1944
 Lithobius laccatus Attems, 1951
 Lithobius laevilabrum Leach, 1815
 Lithobius lagrecai Matic, 1962
 Lithobius lanzai Matic, 1961
 Lithobius lapadensis Verhoeff, 1900
 Lithobius latebricola Meinert, 1872
 Lithobius latzellii Meinert
 Lithobius lindbergi Chamberlin, 1956
 Lithobius litoralis Koch, 1867
 Lithobius lobifer (Chamberlin, 1952)
 Lithobius loeiensis Eason, 1986
 Lithobius lorioli Demange, 1962
 Lithobius lubricus Koch, 1862
 Lithobius lundii Meinert, 1886
 Lithobius luteus Loksa, 1947
 Lithobius macrocentrus Attems, 1949
 Lithobius magnus (Trotzina, 1894)
 Lithobius magurensis Dobroruka, 1971
 Lithobius malaccanus Verhoeff, 1937
 Lithobius malayicus Verhoeff, 1937
 Lithobius marginatus Fedrizzi, 1877
 Lithobius martensi Eason, 1989
 Lithobius matici Prunescu, 1966
 Lithobius matulicii Verhoeff, 1899
 Lithobius maximovici Folkmanova, 1946
 Lithobius mediolus Chamberlin, 1952
 Lithobius megalaporus (Stuxberg, 1875)
 Lithobius meifengensis Chao, Lee, Chang, 2018
 Lithobius melanocephalus Koch, 1863
 Lithobius memorabilis Attems, 1951
 Lithobius meridionalis Fedrizzi, 1877
 Lithobius micropodus Matic, 1983
 Lithobius microps Meinert, 1868
 Lithobius minellii Matic & Darabantu, 1971
 Lithobius minimus Koch, 1862
 Lithobius minutus Koch, 1847
 Lithobius moananus (Chamberlin, 1926)
 Lithobius moellensis Verhoeff, 1940
 Lithobius molleri Verhoeff, 1893
 Lithobius molophai Restivo de Miranda, 1978
 Lithobius mongolicus Verhoeff, 1933
 Lithobius montellicus Fanzago, 1874
 Lithobius mordax Koch, 1862
 Lithobius multidentatus Newport
 Lithobius muscorum Koch, 1862
 Lithobius nigrocullis Folkmanova, 1928
 Lithobius nocellensis Verhoeff, 1943
 Lithobius nodulipes Latzel, 1880
 Lithobius nudicornis Gervais, 1837
 Lithobius oblongus Sseliwanoff, 1881
 Lithobius obscurus Newport, 1845
 Lithobius occultus Silvestri, 1894
 Lithobius ocraceus Fedrizzi, 1878
 Lithobius octops Menge, 1851
 Lithobius oellatus Verhoeff, 1925
 Lithobius oligoporus Latzel, 1885
 Lithobius oraniensis Matic, 1967
 Lithobius orientis (Chamberlin, 1952)
 Lithobius orotavae Latzel, 1895
 Lithobius pachypus Verhoeff, 1925
 Lithobius paghmanensis Eason, 1986
 Lithobius paidamus Chamberlin, 1952
 Lithobius palmarum Verhoeff, 1934
 Lithobius palnis (Eason, 1973)
 Lithobius palustris Selivanov, 1878
 Lithobius pantokratoris Attems, 1903
 Lithobius paradisiacus Matic & Darabantu, 1971
 Lithobius parisiensis Koch, 1862
 Lithobius parvicornis (Porat, 1893)
 Lithobius parvolus Fedrizzi, 1877
 Lithobius patriarchalis (Berlese, 1894)
 Lithobius paurus Chamberlin, 1952
 Lithobius pedemontanus Matic & Darabantu, 1971
 Lithobius peggauensis Verhoeff, 1937
 Lithobius persicus Pocock, 1899
 Lithobius piceiavus Verhoeff, 1901
 Lithobius pilatoi Matic, 1968
 Lithobius pleonops Menge, 1851
 Lithobius plesius (Chamberlin, 1952)
 Lithobius plumbeus Manfredi, 1948
 Lithobius politicus Chamberlin, 1952
 Lithobius polyodontus Attems, 1951
 Lithobius ponzianus Matic & Darabantu, 1969
 Lithobius portchinski Sseliwanoff, 1881
 Lithobius postspoliatus Verhoeff, 1942
 Lithobius potanini Selivanov, 1881
 Lithobius pseudoagilis Dobroruka, 1965
 Lithobius pubescens Koch, 1867
 Lithobius pulcher Meinert, 1872
 Lithobius purkynei Dobroruka, 1957
 Lithobius purpureus Chamberlin, 1901
 Lithobius pustulatus Matic, 1964
 Lithobius pygmaeus Latzel, 1880
 Lithobius quadridentatus Menge, 1851
 Lithobius rapax Meinert, 1872
 Lithobius rapitus Chamberlin, 1952
 Lithobius reiseri Verhoeff, 1900
 Lithobius remyi Jawlowski, 1923
 Lithobius rhaeticus Meinert, 1872
 Lithobius rhiknus Attems, 1951
 Lithobius riggioi Matic, 1968
 Lithobius rilaicus Verhoeff, 1937
 Lithobius ruffoi Matic, 1966
 Lithobius rupivagus Verhoeff, 1937
 Lithobius saalachiensis Verhoeff, 1937
 Lithobius salernitanus Manfredi, 1956
 Lithobius salicis Verhoeff, 1925
 Lithobius sardous Silvestri, 1897
 Lithobius sbordonii Matic, 1967
 Lithobius scabrior Chamberlin, 1920
 Lithobius schawalleri Eason, 1989
 Lithobius scotophilus Latzel, 1887
 Lithobius sculpturatus (Pocock, 1901)
 Lithobius scutigeroides Verhoeff, 1892
 Lithobius semperi Haase, 1887
 Lithobius separatus Verhoeff, 1943
 Lithobius serbicus Matic, 1979
 Lithobius sibillinicus Matic, 1966
 Lithobius sibiricus (Gerstfeldt, 1858)
 Lithobius sicheli Matic, 1986
 Lithobius silvivagus Verhoeff, 1925
 Lithobius simrothi Verhoeff, 1937
 Lithobius sitianus Chamberlin, 1956
 Lithobius sloanei Koch, 1862
 Lithobius socius Chamberlin, 1901
 Lithobius songi Pei et al., 2011
 Lithobius sordidus Koch, 1862
 Lithobius speluncarum Fanzago, 1877
 Lithobius sphinx (Verhoeff, 1941)
 Lithobius stammeri Verhoeff, 1939
 Lithobius subtilis Latzel, 1880
 Lithobius suevicus Meinert, 1863
 Lithobius sulcatus Koch, 1862
 Lithobius sumatranus Silvestri, 1895
 Lithobius svenhedini Verhoeff, 1933
 Lithobius tahirensis Matic, 1983
 Lithobius targionii Fanzago, 1874
 Lithobius tatricus Dobroruka, 1958
 Lithobius tauricus Selivanov, 1878
 Lithobius temnensis Verhoeff, 1943
 Lithobius tenuicornis Verhoeff, 1937
 Lithobius tenuinguis Eason, 1980
 Lithobius tetraspinus Pei, Lu, Liu, Hou, Ma, 2018
 Lithobius terreus Fedrizzi, 1877
 Lithobius thetidis Karsch, 1880
 Lithobius tibiosetosus Eason, 1986
 Lithobius tibiotenuis Eason, 1989
 Lithobius tidissimus (Chamberlin, 1952)
 Lithobius tiphlus (Latzel, 1886)
 Lithobius transmarinus Koch, 1862
 Lithobius trebinjanus (Verhoeff, 1900)
 Lithobius tricuspis Meinert, 1872
 Lithobius trilineatus Koch, 1862
 Lithobius trinacrius Verhoeff, 1925
 Lithobius turritanus Fanzago, 1881
 Lithobius tweedii Verhoeff, 1937
 Lithobius tylopus Latzel, 1882
 Lithobius typhlus Latzel, 1886
 Lithobius ulterior (Chamberlin, 1952)
 Lithobius uludagensis Matic, 1983
 Lithobius variegatus Leach, 1814
 Lithobius varius Koch, 1863
 Lithobius velox Koch, 1862
 Lithobius venator Koch, 1862
 Lithobius veronensis Matic & Darabantu, 1971
 Lithobius viduus Attems
 Lithobius vinciguerrae Silvestri, 1895
 Lithobius vindelicius Verhoeff, 1935
 Lithobius vinosus (Fanzago, 1874)
 Lithobius violaceus Fedrizzi, 1877
 Lithobius visicae Ribarov, 1987
 Lithobius vorax Meinert, 1872
 Lithobius vosseleri Verhoeff
 Lithobius vulgaris Leach, 1817
 Lithobius walachius Verhoeff, 1901
 Lithobius weberi Pocock, 1894
 Lithobius werneri Attems, 1902
 Lithobius zachii Restivo de Miranda, 1978
 Lithobius zeylanus (Chamberlin, 1952)

Примечания 

Губоногие
Роды многоножек